Misteria starożytne – starożytne formy kultu religijnego
 misteria eleuzyjskie – obrzędy ku czci Kory i Demeter;
 misteria dionizyjskie – orgiastyczne obrzędy na cześć Dionizosa;
 misteria orfickie – forma kultu Dionizosa-Zagreusa odrodzonego w postaci Dionizosa-Lyseuksa.

 W teologii
 misterium – transcendentne przeżycie osobistej relacji z Bogiem; 
 misterium rozumiane jako synonim liturgii;
 misterium – w szerszym znaczeniu: te elementy religii, których nie da się wyjaśnić rozumowo, tajemnica.

 Misterium jako forma teatralna
 misterium – wywodząca się ze średniowiecza forma teatru religijnego;
 misterium męki Pańskiej – przedstawienie religijne o męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

 We współczesnej sztuce
 Misterium – amerykański komiks z 1994 roku;
 Misteria Paschalia – krakowski festiwal muzyki dawnej organizowany od 2004 roku.